U 28 oder U-28 bzw. U28 steht für:

mehrere U-Boote:
 SM U 28, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg.
 SM U 28 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47.
 U 28 (Kriegsmarine) (1936–1944).
 U 28 (Bundeswehr) (1974–2004).

sowie:
 U 28, die Linie des Regiotakt Ústecký kraj Rumburk - Dolní Poustevna – Sebnitz – Bad Schandau – Děčín
 U 28, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-28A, ein Flugzeug der US-Air-Force, siehe Pilatus PC-12.

U28